Тимоти Алан Дик (; 13. јун 1953), познатији као Тим Ален (), је амерички глумац и комичар.

Филмографија 

|-
| 1994. || Деда Мраз || -{The Santa Clause}- || Скот Калвин / Деда Мраз ||
|-
| 1995. || Прича о играчкама || -{Toy Story}- || Баз Светлосни ||глас
|-
| 1999. || Прича о играчкама 2 || -{Toy Story 2}- || Баз Светлосни ||глас
|-
| 2002. || Деда Мраз 2 || -{The Santa Clause 2}- || Скот Калвин / Деда Мраз ||
|-
| 2004. || Божић са Кренковима || -{Christmas with the Kranks}- || Лутер Кренк ||
|-
| 2006. || Аутомобили || -{Cars}- || Баз Светлосни ауто ||камео глас
|-
| 2006. || Деда Мраз 3: Одбегли деда || -{The Santa Clause 3: The Escape Clause}- || Скот Калвин / Деда Мраз ||
|-
| 2010. || Прича о играчкама 3 || -{Toy Story 3}- || Баз Светлосни ||глас
|-
| 2018. || Ралф растура интернет || -{Ralph Breaks the Internet}- || Баз Светлосни ||глас 
|-
| 2019. || Прича о играчкама 4 || -{Toy Story 4}- || Баз Светлосни ||глас 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1953.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн
Амерички гласовни глумци
Људи под псеудонимом